Алекса́ндр Павле́нко:

 Павленко, Александр Владимирович (род. 1976) — российский футболист.
 Павленко, Александр Георгиевич (1941—1995) — советский футболист и тренер.
 Павленко, Александр Дмитриевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Павленко, Александр Евгеньевич (род. 1985) — российский футболист.
 Павленко, Александр Иванович (род. 1971) — российский преступник.
 Павленко, Александр Николаевич (род. 1959) — российский физик, член-корреспондент РАН.